Manuel Rodríguez oder Manuel Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Manuel Rodríguez (Fußballspieler, 1938) (Manuel Rodríguez Araneda; 1938–2018), chilenischer Fußballspieler
 Manuel Rodríguez (Fußballspieler, 1948) (Manuel Rodríguez Hernández; * 1948), spanischer Fußballspieler 
 Manuel Rodríguez (Tennisspieler), chilenischer Tennisspieler 
 Manuel Rodríguez (Fußballspieler, 1980) (Manuel Bernardo Rodríguez Molina; * 1980), venezolanischer Fußballspieler 
 Manuel Rodriguez (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler 
 Manuel Rodriguez (Baseballspieler) (Manuel de Jesus Rodriguez; * 1996), mexikanischer Baseballspieler 
 Manuel Rodriguez Arregui (* 1964/1965), mexikanischer Industriemanager und Springreiter 
 Manuel Rodríguez Barros (1926–1997), spanischer Radrennfahrer 
 Manuel Rodríguez Erdoíza (1785–1818), chilenischer Anwalt, Militär, Revolutionär und Politiker
 Manuel Rodríguez Lozano (1896–1971), mexikanischer Maler
 Manuel H. Rodríguez (Manuel H.; 1920–2009), kolumbianischer Fotograf und Reporter
 Manuel Merino Rodríguez (1918–2001), spanischer Kameramann 
 Manuel Patricio Rodríguez García (1805–1906), spanischer Sänger (Bariton) und Musikpädagoge, siehe Manuel García junior
 Manuel Siurot Rodríguez (1872–1940), spanischer Pädagoge
 Manuel del Socorro Rodríguez (1758–1819), kolumbianischer Journalist und Bibliothekar

Siehe auch:
 Manuel Rodrigues